Pterinochilus vorax – pająk z rodziny ptasznikowatych.

Dorosłe samice tego gatunku mierzą około 6 cm ciała, a z rozpostartymi odnóżami 13 cm. Dominującym kolorem ubarwienia tego ptasznika jest czarny. Zarówno karapaks, odnóża jak i odwłok są czarne. Odwłok porośnięty gęsto jasnorudymi włoskami. Samica mocniej zbudowana od samca, choć często o mniejszej rozpiętości odnóży. Samice tego gatunku dożywają do 13 lat, samce natomiast giną rok po ostatniej wylince. 

W naturze można go spotkać na sawannach, stepach oraz pograniczach lasów Angoli, Mozambiku, Tanzanii i Zambii. Żyje w norkach.

Jest wyjątkowo agresywnym ptasznikiem. Może zaatakować bez ostrzeżenia. Jad jest niebezpieczny dla zdrowia dorosłego człowieka.

Linki zewnętrzne 
 Pterinochilus vorax [Pocock, 1899]

Bibliografia 
  Norman I. Platnick - The World Spider Catalog

Ptasznikowate
Pająki Afryki
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1899 roku